McNary (Arizona)
 McNary (Louisiana)
 McNary (Texas)